Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» — транспортний центр, створений у 1995 році наказом Мінтрансу України № 189/1 від 11.05.1995. Підпорядковується ПАТ «Укрзалізниця».

Термінали «Ліски» утворюють повноцінну мережу логістичних центрів у містах: Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ і перевантажувальний комплекс у Чопі.

Штат співробітників підприємства, включаючи його філії, нараховує майже 1 тис. працівників. Підприємство має необхідну інфраструктуру, сучасне технічне оснащення: складські приміщення, електрокозлові крани, навантажувальнорозвантажувальні механізми, а також парк рухомого складу і транспортних одиниць: фітингові платформи, спеціалізовані платформи для контрейлерних перевезень, вагони-автомобілевози для перевезення легкових автомобілів, великотоннажні контейнери та седельні тягачі.

За роки існування Центру, відповідно до вимог сучасного транспортного ринку, спектр його послуг значно розширився: організація перевезень вантажів (у тому числі у складі контейнерних поїздів і поїздів комбінованого транспорту), експедирування вантажів усіма видами транспорту, надання в користування контейнерів, усі види термінальних послуг, перевезення вантажів автотранспортом, доставка за схемою «від дверей до дверей», організація послуг митного контролю та оформлення вантажів, послуги транспортної та складської логістики з використанням власних виробничих потужностей і транспортних засобів, зберігання вантажів (у тому числі в контейнерах) у режимі митноліцензійного складу і складу тимчасового зберігання.

У перспективі Центр готується надавати послуги з організації перевезень вантажів універсальними платформами, спеціалізованими платформами для перевезення лісу та транспортерами.

Для організації спрощеної процедури митного контролю вантажів за принципом «єдиного вікна», що надходять морем до Одеського регіону, на терміналі Одеса—Ліски Розпорядженням КМУ № 381р від 08.04.2009 відкрито пункт контролю. Запропонована спрощена технологічна схема перевезення контейнерів з морпорту Одеса в пункт контролю Одеса—Ліски мала на меті прискорити контейнерний товарообіг через митний кордон України, скоротити час на здійснення контрольних процедур на території пункту пропуску Одеського морського торговельного порту.

Завдяки надійним і стабільним договірним відносинам з провідними транспортними організаціями країн СНД, Прибалтики, Європи і Азії підприємство успішно займається організацією перевезень вантажів усіма видами транспорту у експортному, імпортному та транзитному сполученнях.

ЦТС «Ліски», вивчаючи вимоги сучасного ринку транспортних послуг та потреби споживачів, постійно проводить роботу стосовно створення сприятливих умов для зацікавленості вантажовласників користуватися послугами залізничного транспорту.

Примітки

Джерела 
 Андрієнко М.М. Центр «Ліски» в системі комплексного транспортного обслуговування вантажовласників  // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту Міністерства транспорту України: Серія “Економіка і управління”. – Вип. № 3.- К.: КУЕТТ, 2003. – С. 67–73

Державні підприємства України
Залізничні організації України
Засновані в Україні 1995